Abrothallus — рід грибів. Назва вперше опублікована 1846 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.10.2019 налічує 41 вид роду Abrothallus:

Примітки

Джерела 
 De Notaris, G. 1846. Frammenti lichenografici di un lavoro inedito. Giornale Botanico Italiano. 2(1):174-224 - P.192

Посилання 
 

Роди грибів
Аскоміцети